Дикое сердце

 Дикое сердце (фильм, 1952) — США
 Дикое сердце (фильм, 1968) — Мексика
 Дикое сердце (фильм, 1989) — Чехословакия
 Дикое сердце (фильм, 1993) — США
 Дикое сердце (телесериал, 1966) — Мексика
 Дикое сердце (телесериал, 1977) — Мексика
 Дикое сердце (телесериал, 1993) — Мексика
 Дикое сердце (телесериал, 2009) — Мексика

 Дикое сердце: Ад бумеранга — фильм, Турция, 2001